Know Your Enemy je anglické úsloví znamenající „znej svého nepřítele“, může odkazovat k: 
 Know Your Enemy (album, Lääz Rockit) – hudební album kapely Lääz Rockit
 Know Your Enemy (album, Manic Street Preachers) – hudební album kapely Manic Street Preachers
 Know Your Enemy (píseň, Green Day) – píseň kapely Green Day
 Know Your Enemy (píseň, Rage Against the Machine) – píseň kapely Rage Against the Machine
 Know Your Enemy: Japan – americký propagandistický film